Хотјешов може бити:

 Хотјешов (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Хотјешов (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република